Нуэно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 147 км². Население — 557 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Городской сайт 
  — на этой странице можно получить статистику по городу.

Муниципалитеты Уэски